Die Clique steht für:

 Die Clique (Roman), Roman von Mary McCarthy (1963)
 Die Clique (Film), US-amerikanischer Spielfilm von Sidney Lumet (1966)
 Die Clique (Künstlervereinigung), Gruppe von Malern

Siehe auch:
 Die Glamour-Clique, Buchreihe von Lisi Harrison
 Clique